Рубча — топоним:

 Рубча — село в Жирятинском районе Брянской области (Россия)
 Рубча — деревня в Петриковском районе Гомельской области (Белоруссия)

См. также 
 Старая Рубча
 Новая Рубча
 Савчино (Брянская область)